

Aziende 
 Saputo – azienda casearia fondata a Montréal nel 1954

Persone 
 Joey Saputo – imprenditore canadese, presidente del  e dell'Impact de Montréal

Altro 
 Stade Saputo – impianto sportivo di Montréal